Fanfare for the Common Man peut designer :
Fanfare for the Common Man – œuvre de musique classique pour cuivres et percussions, composée par Aaron Copland en 1942;
Fanfare for the Common Man – instrumental d'Emerson, Lake and Palmer, tirée de l’album Works Volume I (1977);
Fanfare for the Common Man - The Anthology – compilation d'Emerson, Lake and Palmer, sorti en 2001 et divisée en 2 CD.